Трансильванские саксы — этнические немцы, составлявшие основное население исторической области Бурценланд в Трансильвании (современная Румыния). За всеми немецкими колонистами в Румынии закрепилось название «саксы», хотя большинство выехало не из Саксонии, а из долины Мозеля.

Немецкая колонизация Трансильвании развернулась в середине XII века с соизволения венгерского короля Гезы II, который рассчитывал за счёт привлечения немецких рудокопов развить местную горную промышленность. Кроме того, немецкие поселения вокруг Германштадта (совр. Сибиу) должны были послужить буфером в случае нападения на Венгерское королевство кочевых орд с востока.

Для оказания отпора половцам они перекрыли карпатские перевалы крепостями и замками, такими, как Кронштадт (совр. Брашов). Самостоятельность рыцарей встревожила Андраша II, который в 1225 году настоял на их переселении в Пруссию (см. историю Тевтонского ордена).

В 1438 году вместе с мадьярами и секеями саксы составили союз трёх наций, державший в своих руках управление Трансильванией до конца XVIII века.

Немецкие переселенцы окрестили Трансильванию Семиградьем () по семи построенным ими в этих краях замкам. Многие из крепостных построек средневековых саксов существуют поныне, а город Шессбург (Сигишоара) как центр их культуры находится под охраной ЮНЕСКО в качестве памятника Всемирного наследия. В XVI веке среди трансильванских немцев распространилось лютеранство.

После перехода контроля над Трансильванией к венским Габсбургам (восстание Ференца II Ракоци), социально-политическое положение саксов стало ухудшаться. Ползучая мадьяризация и окатоличивание общественной жизни заставляли немецко-лютеранское меньшинство искать союза с румынским крестьянством.

После Второй мировой войны значительная часть румынских немцев эмигрировала в ФРГ.

Шестым президентом Румынии с 21 декабря 2014 года является трансильванский сакс Клаус Йоханнис.

Немецкое Семиградье

См. также 
 Балтийские немцы
 Судетские немцы
 Российские немцы
 Бедеус фон Шарберг, Иосиф

Народы Европы
Народы Румынии
Трансильвания
Немецкая диаспора